Klamath steht für:

 Klamath (Volk), Indianerstamm im südlichen Oregon
 Klamath (Sprache), eine indigene amerikanische Sprache
 Klamath Lake, See in Oregon, siehe Upper Klamath Lake
 Klamath County in Oregon
 Klamath River, Fluss in Oregon und Kalifornien
 Klamath (Kalifornien), Ort im Del Norte County
 ein Computerprozessor, siehe Intel Pentium II #Klamath (A80522)
 Fort Klamath, ein ehemaliges Fort im Klamath County, Oregon
 USS Klamath, ein Schiff der US Navy

Siehe auch:
 Klamath Falls